Release est un mot anglais signifiant « sortie » ou « libération » :
 une version : Release 1, 2, 3... (R1, R2, R3...), notamment :
 une version d'un logiciel, 
 Release Candidate, une version finale de test avant commercialisation,
 une sortie d'un film ou d'un album de musique,
Le terme peut aussi faire référence à :
 Gonadotropin Releasing Hormone, une hormone,

Cinéma 
 Release, un film de 2001 écrit par Matt Austin,

Musique 

 Release, un album d'Emmanuel Top,
 Release Therapy, un album de Ludacris,
 Release the Fury, un EP de Dagoba,
 Release, un album du groupe Surrenders,
 Release, un album de David Knopfler,
 Release, un album des Pet Shop Boys (2002).

Télévision 
 Release, titre original de l'épisode Clairvoyance de la  de la série télévisée X-Files (2002).